19P kan syfta på:

 Borrellys komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-54 - en rysk Progress farkost.